Open Your Eyes (engl.: „Öffne deine Augen“) ist:

 ein spanischer Film, siehe Virtual Nightmare – Open Your Eyes
 ein Musikalbum der Band Yes, siehe Open Your Eyes (Album)
 ein Lied der Band Guano Apes, siehe Open Your Eyes (Lied)
 ein Lied der Gruppe SheSays, siehe Want It#Open Your Eyes
 ein Lied der Band Snow Patrol
 ein Lied von Alex Metric & Steve Angello feat. Ian Brown
 Eine polnische Netflix-Serie, siehe Open your eyes (Serie)